Steinfelde steht für:
 Steinfelde (Niederlausitz), früherer Name der heutigen Ortschaft Suchleb in der Woiwodschaft Lebus im Westen von Polen
 Steinfelde (Seehausen), Ortsteil der Hansestadt Seehausen (Altmark) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Steinfeld